Sori – comune italiano
 Sori – arrondissement del Benin
 Guidan Sori – comune rurale del Niger